Dinorwic puede hacer referencia a:
 Dinorwic, localidad de Ontario, Canadá.
 Dinorwic cráter del planeta Marte.